Владимир Фёдорович фон Эксе (8 марта 1879—1942) — офицер российской императорской армии, участник русско-японской и Первой мировой войн, один из основоположников скаутского движения в России.

Биография 
Сын генерал-майора отдельного корпуса жандармов Фёдора Карловича фон Эксе (ум. 1899) и Марии Дмитриевны, дочери генерал-лейтенанта Дмитрия Николаевича Мавроса. Родился в Вильне. Мария Диитриевна на 1915 год проживала в Гатчине.

С 1 сентября 1897 обучался в Пажеском корпусе, который окончил в звании гвардии хорунжего 9 августа 1899 года. Служил в лейб-гвардии Кирасирском полку. На ежегодных соревнованиях Петербургского военного округа занял первое место в скачках, за что получил именной карабин «винчестер». С 20 января 1903 по 12 мая 1904 года состоял в запасе гвардейской кавалерии, получил должность сотника.

Русско-японская война 

После начала русско-японской войны горя желанием сражаться, и так как гвардия в боях не участвовала, Владимир Фёдорович добился перевода во 2-й Верхнеудинский полк, 1 декабря 1904 года получил звание подъесаула, а 24 февраля 1905 — за боевые отличия и звания есаула. Он командовал горно-разведывательной командой, состоявшей преимущественно из эвенков. В целях маскировки разведчики не пользовались армейской обувью, а носили охотничьи поршни, внешне напоминающие лапти, а по сути являющиеся особыми бесшумными мягкими кожаными тапочками. Сохранилось несколько любопытных фотографий барона, вызывающих интерес и сейчас, из-за совершенно необычного для российского офицера, недавнего лейб-гвардейца, вида: портянки, поршни, папаха, трофейный японский кинжал вместо шашки и американский Винчестер в руках.

Позднее фон Эксе служил в 1-м Нерчинском полку Забайкальского казачьего войска. За годы войны он не раз отличился, был дважды награждён орденами.

В 1909 году окончил по первому разряду Николаевскую академию генштаба. В гвардию он не вернулся, а по личной просьбе был зачислен в состав Донского казачьего войска, был приписан к станице Усть-Хопёрской. Цензовое командование сотней отбывал в 3-м Донском казачьем полку (01.11.1909-3.12.1911).

С 13 декабря 1911 года — фон Эксе старший адъютант штаба 3-го армейского корпуса. С 11 октября 1912 по 3 апреля 1914 состоял в комплекте Донских казачьих полков, получив звание войскового старшины 6 мая 1913 года.

Таганрог 

С апреля 1914 года стал таганрогским полицмейстером. Он сразу же привлёк внимание местной общественности. Привыкший к военному порядку фон Эксе начал беспощадную борьбу с увиденными им грязью городских улиц, недисциплинированностью таганрогских полицейских и прочими признаками, присущими застою в провинциальном городе. Он немедленно издал ряд приказов:
«Ввиду наступления теплого и сухого времени года предписываю господам приставам теперь же приступить к осмотру дворов, отхожих мест и выгребных ям и принять самые энергичные меры к принуждению обывателей к очистке их. Если же к пятому апрелю не будут выполнены настоящие требования полиции, то составить протоколы, которые представить мне для привлечения виновных к ответственности.
Несмотря на неоднократные требования полиции содержать тротуары и подворотни в должном порядке, некоторые обыватели до настоящего времени не потрудились исправить тротуары, заставляя публику во время грязи прыгать по камням. Виновных привлекать к ответственности по составлению протоколов.» 

Вскоре появился ещё один пример необычного стиля его приказов:

«ПРИКАЗ таганрогского полицмейстера по полиции. Апреля семнадцатого дня 1914 года. Номер тридцать шесть.
Параграф первый. Вступительный приказ. Скотина ест, пьет, ищет тепла, где спать и плодиться. Словом, ищет физического наслаждения. В этом счастье животного. Счастье человека душевно — Вера, Надежда, Любовь. В нашем деле Вера — вера в начальника, то есть если служишь хорошо, то верь, что за царем служба не пропадет, а начальник вам это обещает. В нашем деле Надежда — надежда, что если будешь служить правильно, всякий охотно подчинится тебе, признает в твоем лице начальство и не презирать, а гордиться будет знакомством с тобою снимая перед тобою шапку. В нашем деле Любовь — любовь к самому нашему интересному, веселому, благоразумному, святому, чудному делу. В этом и разница между человеком и скотиной.
Тот, кто ищет физического наслаждения, то есть богатства, лучшего материального обеспечения, нежели в полиции — тот скотина, не верящая и не любящая. Таких мне не надо. Милости просим — вон! Но с такими я и обращусь, как со скотиной. Когда пожелает вернуться на службу, зимой в стужу, заставлю издохнуть с голоду, но не возьму обратно. Такой кандидат в хулиганы ещё до увольнения будет сфотографирован как изменник и предатель в моем сыскном отделении и опозорен на все российское царство. Рожа негодяя до Архангельска дойдет и нигде ему не пристроиться на службу. Зато, вы, мои горячо любимые, дорогие подчиненные, которые мне не измените, поймете нужную строгость заводимой дисциплины и от меня не отстанете: обещаю Ваше светлое будущее, как пасху после поста…»

Эти и некоторые аналогичные по стилю приказы были опубликованы в местной газете «Таганрогский вестник», ростовских «Приазовском крае» и «Утре юга», и даже петербургском «Новом времени», что вызвало ажиотаж вокруг имени фон Эксе, а также привлекло внимание высокого начальства, недовольного этим фактом. Тогда фон Эксе отправляет телеграмму редактору крупнейшей в России петербургской газете «Новое время»:
«Травля, поднятая в печати, может дискредитировать меня там, где мне естественно черпать моральное подкрепление. Поэтому прошу разъяснить эту сторону моей деятельности, которая могла бы показаться странной. Я говорю о моих приказах, подхваченных всей прессой. Для того, чтобы не понимать, нужно знать условия местного быта. А именно. Отбрасывая в сторону политику, скажу цифрами: городовой получает семнадцать рублей, рабочий двадцать. Работа в шахтах обставлена легче, чем нежели у городового. При этих условиях было так: кочующий герой типа героев Горького грелся в помещении, а потом в лучах южного солнца, на погрузке пароходов, на шахте и так далее.
И как раз к маю, когда можно было ожидать волнений, я остался бы без городовых, как это прежде и бывало. Мне ничего другого не оставалось, как пустить в ход мой литературный талант и в три дня со времени моей деятельности не только сохранить, но и увеличить комплект до полного штата».

Письмо с похожим смыслом было направлено и ростовские издания, а также был установлен новый порядок издания и рассылки приказов, чтобы они более не попадали в прессу. Активная деятельность фон Эксе не нашла поддержки со стороны местных обывателей, не говоря уже о подчиненных. Городское сообщество консолидировано выступило против барона. Любое его начинание высмеивалось в газетах, он постоянно ощущал неприязнь окружающих, в столицу полетели вереницы жалоб на фон Эксе.

Корреспондент московской газеты «Русское слово» сообщил: «Из достоверных источников стало известно, что высшая администрация возбудила вопрос о состоянии умственных способностей таганрогского полицмейстера в связи с последними его циркулярами и приказами по полиции»

По Таганрогу начали распространяться слухи об отставке полицмейстера и его отъезде из города, которые дошли и до фон Эксе. Он телеграфом запросил разрешения у начальника области арестовать прокурора окружного суда, обвиняя его в противозаконных действиях. Из Новочеркасска в Таганрог были отправлены командированные наказным атаманом старший чиновник по особым поручениям Жидков и старший врач новочеркасских богоугодных заведений Акопенко. Фон Эксе, узнав об этом, собрал своих подчиненных и приказал им разгромить окружной суд, но приказ был отменен вступившим по приказу из области во временное исполнение обязанностей полицмейстера Я. И. Жужневым. Фон Эксе предпринял неудачную попытку арестовать Жужнева, в результате которой фон Эксе заперся в номере гостиницы, откуда вышел только после длительных переговоров с представителями городских властей и привлечением только что приехавшей супруги Владимира Фёдоровича. В тот же день он уехал в Петербург, заявив журналистам газеты «Таганрогский вестник», что считает себя жертвой заговора и несправедливости, будет жаловаться в Петербурге и при помощи своих многочисленных связей будет реабилитирован и вернется в Таганрог.

Первая мировая война 
Пробыв на посту полицмейстера всего 9 дней, фон Эксе вновь был зачислен в комплект Донских казачьих полков. В качестве штаб-офицера 3-го казачьего полка принимал участие в Первой мировой войне. С 29 марта 1915 года он исполнял должность командира этого полка, а 8 мая 1915 года был эвакуирован в госпиталь в Вильно по причине болезни С 4 июня 1916 года и как минимум до 3 января 1917 года состоял в резерве при штабе Двинского военного округа.

Скаутское движение 
В году службы в 3-м Донском казачьем полку, расквартированным в Вильно, Владимир Фёдорович фон Эксе занимался не только воинской службой. Он активно занялся воспитанием молодёжи, став одним из основоположников российского скаутского движения. Он создал одну из первых в стране «потешных» команд — раннее подобие военно-патриотического клуба. В таких командах подростки 10-16 лет занимались строевой подготовкой, военной гимнастикой, хором пели военные песни, изучали ружейные приёмы и другие воинские дисциплины под руководством армейских офицеров.

Подобная практика быстро распространялась по стране, армейские и гвардейские полки брали шефство над создаваемыми «потешными» командами, назначая в них штатных офицеров-воспитателей. Владимир фон Эксе разработал единую для всех таких команд форму: барашковую шапочку с верхом в цвет шефского полка, полукафтан по образцу стрелецкого, подпоясанный кушаком, свободные шаровары и сапоги, хотя часть команд всё-таки носила форму шефских полков.

В 1911 году он издал книгу «Виленское потешное войско или Государево дело», в которой давал «Ответы на все вопросы устройства и обучения войска по английской системе, но в духе российском», являвшуюся хорошим образцом методической литературы в области патриотического воспитания.

В том же году он вместе с другими активистами движения предпринял попытку создать Общество объединения всех отрядов юных разведчиков и потешных в России, но царское правительство не дало разрешения, предпочитая иметь дело не с организацией, а с движением без единых форм и центра..

В Советской России 
После Октябрьской революции 1917 года остался в России.

В 1937 году проживал в Петропавловске Северо-Казахстанской области под фамилией Маврос-Дэксе. Был арестован УНКВД по Северо-Казахстанской области 5 ноября 1937 года, а 22 февраля 1938 года Особым совещанием НКВД СССР был осужден по статье 58-1а УК РСФСР и приговорён к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывал срок в КарЛаге.

28 января 1942 года был повторно арестован, но осуждён не был, так как скончался.

По указу Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989 был реабилитирован прокуратурой Северо-Казахстанской области 26 августа 1989 года по первому приговору. 15 февраля 1999 года был реабилитирован прокуратурой Акмолинской области по второму аресту по закону республики Казахстан от 14 апреля 1993.

Семья 
Брат Дмитрий, тоже служивший в кирасирском полку, считался одним из лучших кавалеристов Европы. Вместе с другим лучшим кавалеристом полка кирасиров М. М. Плешковым Дмитрий фон Эксе ежегодно отправлялся на международные соревнования в Лондон и Вену, где добивались отличных результатов. Газета «Русский спорт» так писала:
«Принимая во внимание, что в Вене поручик Плешков получил четыре первых приза и один второй, а в Лондоне на самых трудных конкурсах в мире самый почетный приз в честь короля Георга V получил штаб-ротмистр фон Эксе, русские обрели славу лучших ездоков Европы».
Согласно приказу Военного министра 30 июня 1911 г. № 4389 по № 2378—1911 г. Войсковому наказному атаману войска Донского Владимир фон Эксе был зачислен в казачье сословие вместе с женой — Екатериной Борисовной, однако никаких иных сведений о ней не обнаружено.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й степени (1904);
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1904);

Примечания

Литература 
 
 Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914. Петроград, 1914
 Список Генерального штаба. Исправлен на 01.01.1916. Петроград, 1916
 Список Генерального штаба. Исправлен на 03.01.1917. Петроград, 1917

Ссылки 
 
 

Персоналии:Скаутское движение
Участники Русско-японской войны (Россия)
Казаки в Первой мировой войне
Персоналии:Таганрог
Репрессированные в СССР
Заключённые Карлага